Ragozine est le nom slave de plusieurs personnes en russe : Рагозин :
 Viatcheslav Ragozine (1908-1962) grand maître international soviétique d'échecs.
 Natacha Ragozina (1976-) boxeur russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe